Параметры Латтинжера — безразмерные параметры, характеризующие дисперсию валентных зон полупроводника в рамках подхода Кона-Латтинжера. Введены Латтинжером в 1956 году при записи эффективного -гамильтониана для Ge и Si в магнитном поле.

Определение 
Шестикратно вырожденная валентная зона в полупроводниках структуры цинковой обманки расщепляется в результате спин-орбитального взаимодействия на двукратно вырожденную СО-зону и четырёхкратно вырожденную зону, порождающую ветви легких и тяжелых дырок. В эффективном гамильтониане , записанном для зоны , участвуют три независимых безразмерных параметра , , , называемые параметрами Кона-Латтинжера:
 
где  — релятивистский член,  — оператор матрицы углового момента для состояния со спином 3/2,  — магнитное поле, ,  — безразмерные постоянные. Знак суммы означает сумму по циклическим перестановкам , .

Безразмерные параметры, аналогичные параметрам Латтинжера, появляются при записи эффективных гамильтонианов для других зон и симметрий. Например, в 8-зонном гамильтониане Кейна они называются параметрами Кейна.

Связь с эффективной массой 
В структурах кубической сингонии, вблизи точки :
 масса тяжелых дырок: 
 масса легких дырок:

Справочные данные 
 GaAs:  = 6,98;  = 2,06;  = 2,93
 InAs:  = 20;  = 8,5;  = 9,2
 InP:  = 5,08;  = 1,60;  = 2,10

Примечания

Литература 
 Ю П., Кардона М. Основы физики полупроводников. М. — Физматлит, 2002. с. 87.

Физика твёрдого тела
Электромагнитные явления
Физика полупроводников
Безразмерные параметры